Чунский:

 Чунский — посёлок городского типа, административный центр Чунского района Иркутской области России.
 Чунский район — муниципальное образование в Иркутской области.